Eilts ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Eilts (* 1964), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Johann Eilts (1894–1945), deutscher Politiker (KPD)